Bornhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bornhäuser (1908–1996), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Bornhäuser (1868–1947), deutscher evangelischer Theologe
 Matthias Bornhäuser (* 1974), deutscher Segler

Siehe auch:
 Bornhauser